Giennadij Judin (1840–1912)
 Giennadij Judin (aktor)